Manu este un nume propriu, care se poate referi la:

 Manu, zeu vedic, conform mitologiei vedice, unul din cei 14 strămoși ai omenirii

Localități din România 
 Manu, Hunedoara, localiate componentă a comunei Toplița, județul Hunedoara
 Manu, Mehedinți, localiate din județul Mehedinți

Nume de familie 
 Ioan Manu, politician român din secolul al 19-lea
 Sanda Manu, regizor de teatru și pedagog român contemporan

Vezi și 
 Gheorghe Manu (dezambiguizare)
 Ioan Manu (dezambiguizare)
 Mana (dezambiguizare)
 Manuc
 Mănulești
 Mănoilești

Nume proprii